Twee gemeentes in Mecklenburg-Voor-Pommeren:
Butzow (Vorpommern-Greifswald)
Bützow (Rostock)